Bhawania är ett släkte av ringmaskar. Bhawania ingår i familjen Chrysopetalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Bhawania